Ein Kanton (span. cantón) ist in Ecuador eine Verwaltungseinheit dritter Ordnung, nach Staat und Provinz. Kantone sind in Gemeinden (Parroquias, wörtlich Kirchspiele) eingeteilt. Jeder Kanton hat ein oder mehrere urbane Kirchspiele, die ein Municipio (also eine Stadt) als Hauptort bzw. Verwaltungszentrum bilden, und eine wechselnde Zahl ländlicher Kirchspiele.

Insgesamt hat Ecuador derzeit 221 Kantone. Die Provinz Guayas hat mit 25 die meisten und im Oktober 2007 eingerichtete Provinz Santo Domingo de los Tsáchilas, die nur aus den Kantonen Santo Domingo de los Colorados und La Concordia besteht, die wenigsten.

Die ältesten Kantone bestehen seit dem Gesetz über die territoriale Ordnung Großkolumbiens von 1824, der jüngste ist der aus dem Kanton Ventanas ausgegliederte Kanton Quinsaloma in der Provinz Los Ríos, dessen Gründungsgesetz im November 2007 vom Nationalkongress verabschiedet wurde.

Verwaltung 

In jedem Kanton gibt es einen jefe político (dt. Politisches Oberhaupt), der vom Staatspräsidenten eingesetzt wird und diesen repräsentiert. Im Hauptort (dem Municipio) gibt es darüber hinaus auch einen von den Einwohnern gewählten Bürgermeister und einen Stadtrat. Die zum Kanton gehörenden Kirchspiele wählen jeweils eine Kirchspielversammlung (junta parroquial).

Weblinks

Einzelnachweise 

Politik (Ecuador)
Recht (Ecuador)
Verwaltungseinheit in Ecuador